Il primo caso della pandemia di COVID-19 in Sudafrica è stato confermato il 5 marzo 2020, si trattava di un cittadino sudafricano di ritorno dall'Italia.

Al 1° gennaio 2023 il Sudafrica è il Paese africano con più casi totali, più decessi e più tamponi effettuati, con 4 049 202 casi totali, di cui 102 568 deceduti e 3 912 506 guariti, e 26 473 049 test diagnostici effettuati.

Antefatti 
Il 12 gennaio 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha confermato che un nuovo coronavirus era la causa di una nuova infezione polmonare che aveva colpito diversi abitanti della città di Wuhan, nella provincia cinese dell'Hubei, il cui caso era stato portato all'attenzione dell'OMS il 31 dicembre 2019.

Sebbene nel tempo il tasso di mortalità del COVID-19 si sia rivelato decisamente più basso di quello dell'epidemia di SARS che aveva imperversato nel 2003, la trasmissione del virus SARS-CoV-2, alla base della COVID-19, è risultata essere molto più ampia di quella del precedente virus del 2003, e ha portato a un numero totale di morti molto più elevato.

Cronistoria

Risposta del governo
Il 5 marzo 2020 il presidente Cyril Ramaphosa ha dichiarato lo stato di calamità nazionale, vietando le riunioni di oltre 100 persone.

Il 17 marzo, Ramaphosa, sostenuto dal vicepresidente David Mabuza, convocò la riunione inaugurale del Consiglio di comando nazionale su COVID-19, per guidare il piano nazionale per contenere la diffusione e mitigare l'impatto negativo del nuovo coronavirus. Il giorno seguente, il ministro Nkosazana Dlamini-Zuma ha firmato una legge che limita il numero di clienti in pub e ristoranti a 50. Il Parlamento ha sospeso tutte le attività a partire dal 18 marzo. Le scuole sono state chiuse il 18 marzo 2020, con le vacanze di giugno ridotte di una settimana e le vacanze di settembre ridotte di tre giorni, anche la maggior parte delle università hanno sospeso le lezioni in questo periodo. Il 19 marzo, il ministro del commercio e dell'industria, Ebrahim Patel, ha firmato un provvedimento che applica controlli sui prezzi degli articoli essenziali.

Il 23 marzo, il presidente Cyril Ramaphosa si è rivolto alla nazione e ha annunciato un blocco nazionale di 21 giorni in vigore dalla mezzanotte del 27 marzo al 16 aprile con lo spiegamento della forza di difesa nazionale sudafricana per sostenere il governo. Il 9 aprile il presidente ha annunciato un'estensione di blocco di altre due settimane. Esenti dal blocco sono le persone ritenute necessarie all'efficace risposta alla pandemia.

Durante il blocco, tutti gli incontri con l'eccezione dei funerali erano proibiti. Tutti gli altri negozi che non vendono beni di prima necessità hanno dovuto chiudere durante il periodo di blocco. Le persone erano autorizzate a lasciare le proprie case solo per accedere ai servizi sanitari, raccogliere contributi sociali, partecipare a piccoli funerali (non più di 50 persone) e fare acquisti per il cibo.

Tutti i confini del paese sono rimasti chiusi durante il blocco, con l'eccezione dei porti di entrata designati per il trasporto di carburante e merci. Sono vietati i voli passeggeri nazionali e internazionali, con l'eccezione dei voli autorizzati dal Ministero dei trasporti, per l'evacuazione dei cittadini sudafricani in paesi stranieri e per alcuni rimpatri.

Andamento dei contagi

Test 
L'Istituto Nazionale per le malattie trasmissibili (NICD) ha iniziato a fare test alle persone in Sudafrica per SARS-CoV-2 il 28 gennaio 2020. A metà marzo, gli ospedali statali offrivano test COVID-19 gratuiti. Il 30 marzo 2020, il governo ha annunciato le sue intenzioni di avviare un programma rafforzato di screening e test. Il 3 aprile 2020, la NICD ha apportato modifiche alle sue linee guida per i test per consentire ulteriormente a chiunque avesse presentato sintomi COVID-19 pertinenti da testare. All'inizio di aprile erano state istituite 67 unità mobili di prova e  persone erano state sottoposte al test.

Impatto socio-economico

Saccheggi
Numerosi negozi di liquori e negozi di alimentari sono stati presi di mira dai saccheggiatori nella periferia di Città del Capo del fiume Elsies, Delft South, Samora Machel, Manenberg, Sherwood Park, Nyanga Junction e Gatesville.

Disinformazione 

L'arrivo del virus COVID-19 in Sudafrica ha visto un aumento della diffusione della disinformazione sul virus sui social media e su altre piattaforme. Questo va dai messaggi che minimizzano il danno del virus nel paese alla propagazione delle teorie della cospirazione sulle azioni del governo per controllare il virus.

Diffondere deliberatamente notizie false e altre informazioni sbagliate in Sudafrica sul virus è stato dichiarato un reato punibile con una multa, sei mesi di prigione o entrambi.
Un individuo è stato arrestato per aver pubblicato un video che mostrava e incitava a bere in pubblico con gli amici, a seguito del blocco nazionale mentre affermava che non c'era "niente chiamato corona qui". In un altro incidente, un uomo ha affermato che 10 000 funzionari del governo sarebbero andati porta a porta utilizzando kit di test contaminati per testare le persone per il virus.

Un'altra teoria della cospirazione è quella che secondo la quale Bill Gates desiderava testare un "vaccino" COVID-19 in Africa o in Sudafrica", questa ha causato per la prima volta importanti controversie sui social media in seguito alla pubblicazione di una storia ora ritratta in News24. Trevor Noah dichiarò di aver ricevuto messaggi d'odio per aver condotto l'intervista su The Daily Show con Gates, dove era stato riportato erroneamente che Gates aveva fatto valere la propria tesi.

Note

Voci correlate 
 Pandemia di COVID-19
 Pandemia di COVID-19 nel mondo
 Misure di confinamento nel mondo dovute alla pandemia di COVID-19

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Sudafrica
Sanità in Sudafrica